Asten (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Asten (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige Nederlandse gemeente
Asten (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk

Personen
Djune-Ann van Asten, een Nederlandse actrice
Luc Van Asten, een Belgische striptekenaar